Großsteingrab Passow steht für:

 Großsteingrab Passow (Görmin), Großsteingrab bei Passow, Görmin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Großsteingrab Passow (Schwedt/Oder), Großsteingrab bei Passow, Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg